Э́шли, А́шли () — английская фамилия, женское и мужское имя, а также топоним.

Носители имени 
См. Эшли (имя)

Носители фамилии 
 Эшли, Айден (род. 1990) — американская порноактриса и каскадёр.
 Эшли, Брент (род. 1984) — американский басист.
 Эшли, Джон Джордж (1930—2008) — канадский хоккейный судья, судья НХЛ.
 Эшли, Клиффорд (1881—1947) — американский писатель и журналист.
 Эшли, Лора (1925—1985) — валлийская бизнес-леди и модельер.
 Эшли, Марк (род. 1973) — немецкий исполнитель поп-музыки.
 Эшли, Морис (род. 1966) — американский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Эшли, Сильвия (1904—1977) — британская модель, актриса и светская львица.
 
 Эшли, Уильям (1860—1927) — британский экономист, представитель исторической школы.
 Эшли, Уильям Генри (1778—1838) — американский предприниматель и политик.
 Эшли, Эйприл (род. 1935) — первый британец, которому была проведена операция по смене пола.
 Эшли, Элизабет (род. 1939) — американская актриса, лауреат премии «Тони», а также номинант на «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA.
 Эшли, Ян (род. 1947) — британский автогонщик.

Топоним 
 Ашли — тауншип в штате Миннесота, США.
 Эшли — озеро в штате Монтана, США.
  — город в северном Кентербери на Южном острове Новой Зеландии.

См. также 
 Ashley Madison — виртуальная служба знакомств.

Примечания